Artëmovskij: cittadina della oblast' di Sverdlovsk;
 Artëmovskij: cittadina della oblast' di Irkutsk;
 Distretto di Artëmovskij: distretto (rajon) della oblast' di Sverdlovsk.